Ivan Victor Moraes (Bahia, 9 de agosto de 1997), más conocido como DJ Navi, es un dj y productor musical brasileño. En 2020 ocupó el puesto 33 en el top 100 DJ de DJ Magazine.

Biografía 
Ivan nació en Bahia, región nordeste de Brasil. A los 8 años se trasladó a la capital, cuando empezó a interesarse por el mundo de la música, donde tuvo su oportunidad de convertirse en un gran dj musical. A los 14 años consiguió su primera caja de resonancia, apareció en grandes eventos en todo el mundo, también es uno de los mayores colaboradores de su estado, que apoya a toda la comunidad LGBTQIA+.

Carrera 
Ivan comenzó su carrera en 2015, con más de 5 años como dj ya ha compartido el escenario con grandes nombres de la música. ha ido ganando protagonismo nacional por sus producciones, con varios remixes peculiares en su canal, lleva su sonido a todo Brasil. A lo largo de los años ha creado su propio estilo musical, remezclas con características electrónicas de la música funk y country.

Discografía 

 The Show (2022)
 Dream (2022)
 Supreme (2022)

Véase también 

 Disc-jockey
 André Fischer

 DJ Méndez
 DJ Tom
 Alok

Referencias

Enlaces externos 

Hombres
Nacidos en 1997
Productores discográficos de Brasil
Productores discográficos
Disc jockeys de EDM
Disc jockeys de Brasil
Nacidos en Bahía